Três Passos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três Passos (ort), Rio Grande do Sul, 
 Três Passos (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar